

Personnalités
Classement par ordre alphabétique des prénoms :
Adrien Soret (1854-1931), professeur, médecin, radiologue, photographe français.
Charles Soret (1854-1904), physicien et chimiste suisse.
Jacques-Louis Soret (1827-1890), chimiste suisse, père du précédent.
Jérôme Soret (1967-), photographe français.
Julien-Armand Soret (1783-1864), officier de marine et administrateur colonial français.
Nicolas Soret (), ecclésiastique, poète et dramaturge français.
Yves-Marie Adeline Soret de Boisbrunet (1960), écrivain français connu sous le nom de plume de Yves-Marie Adeline.

Toponyme
Fontaine-la-Soret, commune française du département de l'Eure.

Sciences 
 Bande de Soret, en spectroscopie (nommée d'après Jacques-Louis Soret).
 L'effet Soret (ou thermodiffusion), observé sur des fluides soumis à un gradient de température (nommé d'après Charles Soret)

Liens externes 
 

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme